Кулешин — русская фамилия (от «кулеш» или «кулиш» — жидкая каша или похлёбка).

Известные носители 
 Кулешин, Борис Васильевич (1929—1998) — советский пионер-герой, юнга Черноморского флота.
 
 Кулешин, Илья Владимирович (род. 2000) — российский футболист.
 Кулешин, Степан Иванович (1870—1918) — русский генерал-майор.

См. также 
 Кулеш (значения)
 Кулешов
 Кулиш
 Кулишов